ručka
 Fancaga, dio grada Baje u Mađarskoj, nekad samostalno selo